Никола́й Тере́щенко:
 Терещенко, Николай Владимирович (1924—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Терещенко, Николай Дмитриевич (1930—1989) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Терещенко, Николай Иванович (1898—1966) — советский украинский поэт, переводчик.
 Терещенко, Николай Николаевич (род. 1953) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Терещенко, Николай Семёнович (1871—1919) — российский промышленник, шахматист и шахматный меценат.